Jeníkov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jeníkov (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Jeníkov (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar